

Sigle 
 Chemins de fer fédéraux – Ferrovie Federali Svizzere
 Cold Form Foil – tipo di blister
 Compensatory Financing Facility – strumento di finanziamento compensativo

Codici 
 CFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cafunfo (Angola)